Кардаши — топоним

Россия 
 Кардаши — деревня, Слободской район, Кировская область.

Украина 
 Кардаши — село, Синельниковский район, Днепропетровская область.
 Кардаши — село, Путивльский район, Сумская область.
 Кардаши — село, Нежинский район, Черниговская область.